Милотице () — деревня и община в районе Годонин Южноморавского края Чехии.

Площадь — 12,60 км², население — 1931 человек (2008).

Милотице расположен примерно в 12 км к северу от Годонин, 47 км к юго-востоку от Брно, и 234 км к юго-востоку от Праги.

В Милотице в XIV веке был построен замок в стиле барокко.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 

Населённые пункты Южноморавского края